Slovo hymna může označovat:
 státní nebo národní hymna
královská hymna
 hymna, hymnus neboli chvalozpěv
 Hymna aneb Urfidlovačka, divadelní hra